Příjmení Timko nese více různých osobností:

 Jaroslav Timko (* 1965) – slovenský fotbalista, útočník
 Milan Timko – rozcestník
 Monika Timková (* 1990) – česká divadelní, televizní a filmová herečka